{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (66801) - || 1999 TF270 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66802) - || 1999 TJ270 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66803) - || 1999 TD273 || 5 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66804) - || 1999 TE281 || 8 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66805) - || 1999 TU284 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66806) - || 1999 TC286 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66807) - || 1999 TD288 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66808) - || 1999 TU288 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66809) - || 1999 TX288 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66810) - || 1999 UM4 || 29 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66811) - || 1999 UA6 || 18 oktober 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (66812) - || 1999 UE8 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66813) - || 1999 UQ11 || 31 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66814) - || 1999 UX12 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66815) - || 1999 UQ13 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66816) - || 1999 UO14 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66817) - || 1999 UR15 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66818) - || 1999 UT16 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66819) - || 1999 UZ16 || 30 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66820) - || 1999 UW17 || 30 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66821) - || 1999 UC21 || 31 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66822) - || 1999 UD22 || 31 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66823) - || 1999 UA25 || 28 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66824) - || 1999 UM26 || 30 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66825) - || 1999 UZ27 || 30 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66826) - || 1999 UX36 || 16 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66827) - || 1999 UG37 || 16 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66828) - || 1999 UG41 || 17 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (66829) - || 1999 UY42 || 28 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66830) - || 1999 UT43 || 28 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (66831) - || 1999 UJ44 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66832) - || 1999 UE45 || 31 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66833) - || 1999 UP45 || 31 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66834) - || 1999 UT46 || 31 oktober 1999 || Ukkel || E. W. Elst
|-
| (66835) - || 1999 UQ47 || 30 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66836) - || 1999 UM48 || 30 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66837) - || 1999 US48 || 31 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66838) - || 1999 UF49 || 31 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66839) - || 1999 UE51 || 31 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66840) - || 1999 UU52 || 31 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66841) - || 1999 UA53 || 31 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66842) - || 1999 UG53 || 20 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (66843) Pulido || 1999 VG || 1 november 1999 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| (66844) - || 1999 VP || 1 november 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (66845) - || 1999 VE2 || 5 november 1999 || High Point || D. K. Chesney
|-
| (66846) Franklederer || 1999 VP2 || 6 november 1999 || Lime Creek || R. Linderholm
|-
| (66847) - || 1999 VT4 || 5 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (66848) - || 1999 VX5 || 5 november 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (66849) - || 1999 VM8 || 4 november 1999 || Bédoin || P. Antonini
|-
| (66850) - || 1999 VX8 || 9 november 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (66851) - || 1999 VT9 || 9 november 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (66852) - || 1999 VH11 || 9 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (66853) - || 1999 VH12 || 10 november 1999 || High Point || D. K. Chesney
|-
| (66854) - || 1999 VL19 || 10 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (66855) - || 1999 VM22 || 13 november 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (66856) Stephenvoss || 1999 VW22 || 13 november 1999 || Lake Tekapo || I. P. Griffin, N. Brady
|-
| (66857) - || 1999 VQ25 || 15 november 1999 || Kleť || Kleť
|-
| (66858) - || 1999 VJ27 || 3 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66859) - || 1999 VQ30 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66860) - || 1999 VZ30 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66861) - || 1999 VN31 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66862) - || 1999 VL37 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66863) - || 1999 VM43 || 1 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66864) - || 1999 VD44 || 3 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66865) - || 1999 VG44 || 3 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66866) - || 1999 VS45 || 4 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66867) - || 1999 VN47 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66868) - || 1999 VS47 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66869) - || 1999 VX47 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66870) - || 1999 VE48 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66871) - || 1999 VN48 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66872) - || 1999 VH50 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66873) - || 1999 VJ50 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66874) - || 1999 VP50 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66875) - || 1999 VY52 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66876) - || 1999 VC55 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66877) - || 1999 VT60 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66878) - || 1999 VM63 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66879) - || 1999 VK65 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66880) - || 1999 VO66 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66881) - || 1999 VL67 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66882) - || 1999 VZ67 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66883) - || 1999 VC70 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66884) - || 1999 VX70 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66885) Wangxiaomo || 1999 VH72 || 12 november 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (66886) - || 1999 VJ72 || 12 november 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (66887) - || 1999 VX74 || 5 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (66888) - || 1999 VE78 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66889) - || 1999 VW78 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66890) - || 1999 VD81 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66891) - || 1999 VP85 || 5 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66892) - || 1999 VN87 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66893) - || 1999 VQ87 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66894) - || 1999 VB98 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66895) - || 1999 VO99 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66896) - || 1999 VN104 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (66897) - || 1999 VZ113 || 9 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66898) - || 1999 VS114 || 9 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66899) - || 1999 VV114 || 9 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (66900) - || 1999 VO126 || 9 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten